Le GAZ-31105B était une version commerciale du GAZ-31105, produit de 2004 à 2010. Environ 48 000 unités du véhicule ont été produites et vendues. Les versions de break commercial et de camionnette ont été lancées. GAZ avait cessé de fabriquer des camionnettes légères après l'arrêt du camion GAZ Pobeda BR. C'était la dernière livraison de berline produite par GAZ, car GAZ a arrêté de produire des voitures particulières et leurs dérivés en 2011.

Histoire 

En 1977, GAZ a abandonné la fourgonnette de livraison berline GAZ-24-02 et jusqu'en 2004, elle n'a produit aucune livraison de berline car elle s'est concentrée sur la production de fourgons à panneaux monocoque avec l'aide de la RAF. Les véhicules développés par la RAF étaient les minibus et fourgons RAF-977 et RAF-2203 fabriqués par rétro-ingénierie des fourgons Volkswagen Type 2.

En 1994, la RAF a fait faillite et GAZ a commencé à produire ses véhicules jusqu'en 1997, date à laquelle ils l'ont arrêté et ont remplacé leurs fourgons par le fourgon GAZ Gazelle. En 2004, GAZ a eu l'idée de produire des variantes de livraison de berlines de la nouvelle voiture GAZ-31105. Le véhicule appelé le GAZ-31105B a été lancé en 2004 et dans les premiers mois après sa sortie, environ 10 000 unités ont été produites et vendues. En 2010, le véhicule a été arrêté quelques mois après le véhicule de tourisme GAZ-31105. GAZ a cessé de produire des véhicules de tourisme et leurs variantes en 2011.

Remplacement 
En 1998, GAZ a commencé à produire le GAZ Sobol, une version plus petite de la GAZ Gazelle. Le Sobol était considéré comme le remplacement du véhicule GAZ-31105B.

Liens externes 
 Pin on Cars, trucks & etc
 GAZPICKUP

31105B
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Break